Amerikai Egyesült Államok
 Maple Valley (Indiana)
 Maple Valley (Washington)
 Maple Valley (Wisconsin)